У сезоні 1920/1921 Футбольна ліга розширилася, і був утворений Третій дивізіон. В Лізі з'явилися команди з півдня Англії. Кардіфф Сіті, як найсильніша футбольна команда Уельсу, отримала запрошення одразу в Другий дивізіон, а Грімсбі Таун розпочав із Третього, ставши першим клубом в історії, що вилетів із Другого дивізіону в Третій. Лідс Юнайтед після торішнього скандалу замінив Лідс Сіті у Другому дивізіоні. Лінкольн Сіті не переобрано до Другого дивізіону, і місце в ньому отримали ще й Порт-Вейл.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;С = Середня результативність; Р = Різниця; Pts = Очки

Результати

Другий дивізіон

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;С = Середня результативність; Р = Різниця; Pts = Очки

Результати

Третій дивізіон

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;С = Середня результативність; Р = Різниця; Pts = Очки

Результати

Посилання 
rsssf.com 

Футбольна ліга
Англія
Англія